Journey to the End of the Night ist
 ein Realitätsspiel: Journey to the End of the Night (Spiel)
 der englische Titel der Novelle Reise ans Ende der Nacht
 ein Film von 2006
 ein Album der Metal-Band Green Carnation